Mario Ferrero (1903–1964) – włoski piłkarz
 Mario Ferrero (1904–1965) – włoski astronom i fizyk
 Mario Ferrero (ur. 1909) – włoski piłkarz
 Mario Ferrero (1922–2012) – włoski reżyser